Başçiftlik (district), een Turks district in de provincie Tokat
 Başçiftlik (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Başçiftlik